Romániai települések
 Sărata, Bákó megyében, az azonos nevű község központja
 Sărata, Bákó megyében, Solonț községben
 Sófalva, Beszterce-Naszód megyében
 Sărata, Botoșani megyében
 Sărata, Buzău megyében
 Sărata, Dolj megyében
 Szótelke, Kolozs megyében
 Sărata, Neamț megyében
 Szarata, Szeben megyében